Serres:
Serra Llobera (Albanyà): serra situada entre el municipi d'Albanyà (Alt Empordà) i França
Serra Llobera (Campmany): serra situada al municipi de Campmany (Alt Empordà)